Pustý zámek (deutsch wüstes Schloss, ödes Schloss) bezeichnet:

 Pustý zámek (Duppauer Gebirge) (Ödschlossberg), 933 m hoher Berg im Duppauer Gebirge, Tschechien
 anderer Name der Burg Fredevald im Lausitzer Gebirge, Tschechien

Siehe auch:
 Pustý hrádek